Climent Garau Juan (1897 - 1936), polític mallorquí conegut pel malnom Marió.
 Climent Garau Salvà (1913), glosador i músic mallorquí.
 Climent Garau Arbona (1924 - 2015), farmacèutic i polític mallorquí.